Don’t Panic bezeichnet:

 Don’t Panic, Aufschrift auf dem fiktiven Handbuch „Per Anhalter durch die Galaxis“ im Werk Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams
 Don’t Panic (All-Time-Low-Album), Album der US-amerikanischen Band All Time Low aus dem Jahr 2012
 Don’t Panic (Coldplay-Lied), Single der US-amerikanischen Band Coldplay aus dem Jahr 2001 
 Don’t Panic (Film), Horrorfilm aus dem Jahr 1987